Guinier ist der Familienname von

 André Guinier (1911–2000), französischer Festkörperphysiker und Kristallograph
 Henri Guinier (1867–1927), französischer Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler
 Lani Guinier (1950–2022), amerikanische Anwältin, Bürgerrechtlerin und Hochschullehrerin
 Marie Joseph Guinier (1876–1962), französischer Botaniker und Dendrologe